Розыгрыш Кубка Стэнли начался 9 апреля 2008 года, а финишировал 4 июня 2008 года , закончившись победой Детройт Ред Уингз над Питтсбург Пингвинз в 6 играх.

Положение команд в регулярном чемпионате 

 И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, # — место в конференции, * — команда попавшая в плей-офф.

Турнирная сетка 

1/4 конференций
Питтсбург  – Оттава  4-0 (4:0; 5:3; 4:1; 3:1)
Нью-Джерси – Нью-Йорк Рейнджерс  1-4 (1:4; 1:2; 4:3от; 3:5; 3:5)
Миннесота – Колорадо  2-4 (2:3от; 3:2от; 3:2от; 1:5; 2:3; 1:2)
Сан Хосе – Калгари  4-3 (2:3; 2:0; 3:4; 3:2; 4:3; 0:2; 5:3)
Монреаль – Бостон  4-3 (4:1; 3:2от; 1:2от; 1:0; 1:5; 4:5; 5:0)
Детройт – Нэшвилл  4-2 (3:1; 4:2; 3:5; 2:3; 2:1от; 3:0)
Анахайм – Даллас   2-4 (0:4; 2:5; 4:2; 1:3; 5:2; 1:4)
Вашингтон – Филадельфия  3-4 (5:4; 0:2; 3:6; 3:4от; 3:2; 4:2; 2:3от)

1/2 конференций
Монреаль – Филадельфия  1-4 (4:3от; 2:4; 2:3; 2:4; 4:6)
Детройт – Колорадо  4-0 (4:3; 5:1; 4:3; 8:2)
Питтсбург – Нью-Йорк Рейнджерс  4-1 (5:4; 2:0; 5:3; 0:3; 3:2от)
Сан Хосе – Даллас  3-4 (2:3от; 2:5; 1:2от; 2:1; 3:2от; 1:2от)

Финалы конференций
Детройт – Даллас  4-2 (4:1; 2:1; 5:2; 1:3; 1:2; 4:1)
Питтсбург – Филадельфия  4-1 (4:2; 4:2; 4:1; 2:4; 6:0)

Финал.

Детройт – Питтсбург  4-2 (4:0; 3:0; 2:3; 2:1; 3:4от; 3:2)

Бомбардиры

Награды и призы 

Плей-офф Кубка Стэнли

2007 год в хоккее
2008 год в хоккее